Belagerung von Dünkirchen steht für:
 Belagerung von Dünkirchen (1646)
 Belagerung von Dünkirchen (1793)
 Belagerung von Dünkirchen (1944–1945)

Siehe auch:
 Schlacht von Dünkirchen